Kun Erzsébet magyar királyné (1240–1290/95), V. István magyar király felesége
Anjou Erzsébet magyar királyné (1261/4–1304), mivel az olaszban az Erzsébet Izabella alakban szerepel, az Izabella változatnál is előfordul, lásd ott is, IV. László magyar király felesége.
Piast Erzsébet magyar királyné (1305–1380), I. Károly (Róbert) magyar király felesége 
Kotromanić Erzsébet magyar királyné (1339–1387), I. (Nagy) Lajos magyar és lengyel király felesége.
Luxemburgi Erzsébet magyar királyné (1409–1442), I. (Habsburg) Albert magyar, cseh és német király, valamint osztrák herceg felesége 
Erzsébet Krisztina magyar királyné (1691–1750), III. Károly magyar és cseh király, valamint német-római császár felesége
Wittelsbach Erzsébet magyar királyné (1837–1898), I. Ferenc József magyar király és osztrák császár felesége